Claude de Beauharnais (1680-1738), nobile francese
Claude de Beauharnais (1717-1784), nobile francese e figlio del precedente
Claude de Beauharnais (1756-1819),  pari di Francia e politico francese, figlio del precedente